Zweier ohne steht für:
 Zweier ohne Steuermann, eine Bootsklasse beim Rudern
 Zweier ohne: Die Geschichte einer bedingungslosen Freundschaft, Novelle von Dirk Kurbjuweit aus dem Jahr 2001
 2er ohne, deutscher Kinofilm aus dem Jahr 2008